Corbinian peut faire référence à : 
Corbinian Hofmeister
Corbinian Böhm
Corbinian (cheval)